Самбалпур:

 Самбалпур — город в индийском штате Орисса.
 Самбалпур — округ в индийском штате Орисса.